al-Aschraf Musa ist der Name folgender Personen:

 al-Aschraf Musa (Homs) († 1262/1263), Emir von Homs
 al-Aschraf Musa (Syrien) († 1237), Sultan von Syrien
 al-Aschraf (Ägypten) († nach 1254), Sultan von Ägypten